5A steht für:
 Astra 5A, Fernsehsatellit der SES Astra
 Block 5A, Erdölkonzession im Südsudan
 5S, japanische Methode zur Arbeitsplatzgestaltung
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Libyen